bł. Mojżesz (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Mojżesz Tovini (1877–1930) – włoski ksiądz, oblat Zgromadzenia Świętej Rodziny